Jonas Müller (né le  à Berlin en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 

Il remporte la médaille d'argent avec l'équipe nationale d'Allemagne lors des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || FASS Berlin || Oberliga || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Eisbären Berlin || DEL || 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || FASS Berlin || Oberliga || 25|| 5|| 10|| 15|| 36|| 3|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin || DEL || 27|| 1|| 6|| 7|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Dresdner Eislöwen || DEL2 || 20|| 1|| 4|| 5|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2015-2016 || Eisbären Berlin || DEL || 51|| 1|| 10|| 11|| 34|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2016-2017 || Eisbären Berlin || DEL || 29|| 2|| 7|| 9|| 18|| 14|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
| 2017-2018 || Eisbären Berlin || DEL || 51|| 3|| 4|| 7|| 73|| 18|| 0|| 7|| 7|| 10
|-
| 2018-2019 || Eisbären Berlin || DEL || 37|| 5|| 5|| 10|| 34|| 8|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin || DEL || 51|| 0|| 15|| 15|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Eisbären Berlin || DEL || 37|| 7|| 8|| 15|| 32|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2021-2022 || Eisbären Berlin || DEL || || || || || ||

Trophées et honneurs personnels

Références 

Naissance en novembre 1995
Naissance à Berlin
Joueur international allemand de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Dresdner Eislöwen
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022